XTC peut désigner :
 XTC, groupe de new wave rock ;
 XTC, est un album de Anthony Hamilton ;
 XTC, diminutif du principe actif de l'extasy ;
 XTC est un algorithme de chiffrement de disque.